Гражданство Европейского союза было введено Маастрихтским договором, подписанном в 1992 году. Оно существует наряду с национальным гражданством, и предоставляет дополнительные права для граждан государств-членов Европейского союза.

Кто является гражданином ЕС? 
Статья 17 (1) с внесенными в него поправками Римского договора гласит:Настоящим учреждается гражданство Союза. Каждое лицо, имеющее гражданство государства-члена, является гражданином Союза. Гражданство Союза дополняет, а не заменяет национальное гражданство.

Все граждане государств-членов, являются гражданами Союза. «Каждое государство-член, выдаёт или лишает гражданства в соответствии с законодательством Сообщества» Это также означает, что государства-члены не являются полностью свободными, в том, как они выдают гражданства, хотя и эти ограничения, в основном, носят теоретический характер. Например, если государство-член за ночь выдаст миллион гражданств жителям из не государств-членов, что было бы незаконными в соответствии с действующим законодательством ЕС (а также международным правом).

Паспорт гражданина Европейского союза иначе называют европейским паспортом. Он дает своему обладателю право на любую деятельность на территории Евросоюза - жить, работать, учиться в любой стране ЕС. К тому же европейский паспорт позволяет без виз въезжать во многие страны мира - список зависит от страны, выдавшей документ.

Директива о правах граждан 
Значительная часть существующих законодательств и судебной практики была закреплена
 в Директиве 2004/38/EC о праве на передвижение и проживание свободно в рамках ЕС.

См. также 

 Четыре свободы (Европейский союз)
 Долгосрочный резидент (Европейский союз)

Рекомендуемая литература

Ссылки 

ЕС
Миграция населения
Право Европейского союза